Пердикка () в истории

Диадох, регент

 Пердикка — один из диадохов, сподвижник и полководец Александра Великого, регент империи после смерти Александра

Цари Македонии

 Пердикка I — основатель древней Македонии, правил в VIII до н. э.
 Пердикка II — правил ок. 450/40 до н. э. — 413 до н. э.
 Пердикка III — правил в 365 до н. э. — 359 до н. э.

См. также 
 Пердика